Луиза Прусская:
 Луиза, супруга короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, урождённая герцогиня Мекленбург-Стрелицкая
 Луиза Прусская (1770—1836)
 Вильгельмина Луиза Ангальт-Бернбургская, в замужестве принцесса Прусская (1799-1882)
 Луиза Прусская (1808—1870)
 Луиза Прусская (1838—1923)
 Луиза Прусская (1829—1901)
 Луиза Маргарита Прусская
 Луиза Ульрика Прусская
 Луиза Бранденбург-Шведтская